Schmücker ist der Familienname folgender Personen:

 Adalbert Schmücker (1878–1927), römisch-katholischer Bischof und Apostolischer Vikar von Tsinanfu in China
 Aenne Schmücker (1893–1986), deutsche Ethnologin und Übersetzerin
 Fritz Schmücker (* 1961), künstlerischer Leiter des Internationalen Jazzfestivals Münster
 Kurt Schmücker (1919–1996), deutscher Politiker (CDU)
 Marie-Therese Schmücker (1901–1982), deutsche Musikpädagogin
 Reinold Schmücker (* 1964), deutscher Philosoph und Hochschullehrer
 Rudolf Schmücker (1915–1996), deutscher SS-Hauptsturmführer
 Toni Schmücker (1921–1996), deutscher Industriemanager
 Ulrich Schmücker (1951–1974), Mitglied der Bewegung 2. Juni, siehe Schmücker-Prozess